Maniani ist der Familienname folgender Personen:
 Mirela Maniani (* 1976), griechische Speerwerferin
 Oktavianus Maniani (* 1990), indonesischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Magnani